«Хороший человек» () — будущий художественный фильм режиссёра Зака Браффа. Главные роли в фильме исполнили Флоренс Пью, Селеста О’Коннор и Морган Фриман.

Премьера фильма запланирована на 24 марта 2023 года.

Сюжет 

Спустя годы после того, как Эллисон попала в аварию повлекшую гибель человека, она завязывает маловероятные отношения со своим потенциальным свёкром, который помогает ей справиться с трагедией.

В ролях 

 Флоренс Пью — Эллисон
 Морган Фриман
 Молли Шеннон
 Селеста О’Коннор — Риан
 Зои Листер-Джонс — Симона
 Чиназа Уче — Натан

Производство 
26 февраля 2021 года стало известно, что Зак Брафф напишет сценарий и выступит режиссёром фильма «Хороший человек», драму с Флоренс Пью и Морганом Фрименом. К марту 2021 года компания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) вела переговоры о приобретении прав на фильм. В сентябре 2021 года было подтверждено, что MGM будет продюсировать и распространять фильм, к актёрскому составу присоединилась Молли Шеннон, а Брафф и Пью стали продюсерами.

В июле 2021 года на вопрос, вернется ли он к режиссуре полнометражных фильмов, Брафф ответил: «Я бы хотел сделать больше. Я просто, к лучшему или к худшему, иду туда, куда меня несёт ветер… А потом случилась пандемия, и я написал этот сценарий. А потом все сложилось вместе с Флоренс [Пью] и Морганом Фрименом». Съёмки начались в октябре 2021 года, к актёрскому составу присоединились Селеста О’Коннор, Зои Листер-Джонс, и Чиназа Уче. В ноябре 2021 года съёмки проходили в средней школе Колумбия в округе Эссекс, Нью-Джерси.

Премьера фильма запланирована на 24 марта 2023 года.

Примечания 

Фильмы Зака Браффа
Фильмы MGM
Фильмы-драмы США